Wesemann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft 
Eine der frühesten urkundlichen Erwähnungen des Namens geht auf Curd Wesemann zurück, der 1401 als „dem Erzbischof von Mainz und der Stadt Urfehde leistet und in Zukunft vor dem Vogte zu Rusteberg bzw. vor dem Rate zu Duderstadt Recht suchen will“ betitelt wird. Wahrscheinlich ist er ein Wohnstättenname auf -mann, Wese- ist dabei eine mittelniederdeutsche Form von Wiese, somit heißt dieser etwa so viel wie „An der Wiese gelegen“.

Namensträger 
 Alfred Wesemann (1874–um 1942), österreichischer Maler
 Arnd Wesemann (* 1961), deutscher Theaterwissenschaftler und Journalist 
 Clemens Wesemann (1874–1942), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bocholt
 Eberhard Wesemann (* 1944), deutscher Lektor, Herausgeber und Übersetzer
 Fried Wesemann (1915–2001), deutscher Journalist und Parteifunktionär (SPD)
 Friedrich-Karl Wesemann (1893–??), deutscher Marineoffizier 
 Gustav Wesemann (1879–nach 1931), deutscher Industriemanager

 Helmuth Wesemann (1918–2003), deutscher Fotograf
 Lars Wesemann (* 1964), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Moritz Wesemann (* 2002), deutscher Wasserspringer
 Philipp Wesemann (* 1989), deutscher Politiker (SPD)
 Steffen Wesemann (* 1971), deutsch-schweizerischer Radrennfahrer
 Wolfgang Wesemann (* 1949), deutscher Radrennfahrer  
 Wolfgang Wesemann (Physiker) (* 1949), deutscher Physiker und Augenoptiker

Quellen 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname